Eine Vorschrift ist im allgemeinen Sprachgebrauch:
 eine Dienstvorschrift, die die Arbeit einer Behörde oder Organisation regelt
 eine Dienst- oder Arbeitsanweisung
 beim Militär und bei ähnlichen Strukturen ein Befehl
 eine hoheitliche Weisung
 eine arbeitsrechtliche, konzernrechtliche oder verwaltungsrechtliche Weisung (Deutschland)
 eine allgemeine rechtliche Vorschrift oder Rechtsnorm
 vielfach Teil einer:
 Verordnung der europäischen Gemeinschaften
 allgemeinen Rechtsverordnung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
 eines Erlasses einer deutschen Bundes- oder Landesbehörde
 eines Erlasses einer nachgeordneten deutschen Behörde
 einer konkreten Anweisung einer Behörde oder eines Gerichts
 eine ordnungsrechtliche Regel 
 eine verbindliche Standesregel 
 eine privatrechtliche Verpflichtung zu bestimmtem Verhalten oder Unterlassen 

Siehe auch:

 Anweisung
 Norm